Янушевич — украинская фамилия.

Известные носители 
 Янушевич, Анна Яковлевна (1907—1983) — советская актриса.
 Янушевич, Бронислав Мечиславович (1861—1916) — российский государственный деятель.
 Янушевич, Зоя Васильевна (1916—2005) — советский ботаник, доктор биологических наук, один из пионеров советской палеоэтноботаники.
 Янушевич, Олег Олегович (род. 1966) — российский пародонтолог, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).